Salas kan som auktorsförkortning betyda:

 Antonio W. Salas
 Roberto M. Salas
 M. Salas Pascual

Robotskapade auktorsförkortningar